Серге́й Кли́мов:
* 
 Климов, Сергей Семёнович (1849—1907) — член Государственного совета Российской империи